Кекора́н — разъезд Ижевского региона Горьковской железной дороги на линии Агрыз — Ижевск — Пибаньшур. Находится в деревне Кекоран Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Открыт в 1945 году.

Около разъезда (с восточной стороны) протекает река Узгинка.

На разъезде не осуществляется продажа пассажирских билетов.

Примечания

Ссылки 
станция на сайте Единая сетевая разметка

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Якшур-Бодьинский район
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии